Henri Ritzen (1892-1976), een Nederlandse kunstschilder
Henri Ritzen (1962), een Nederlands grafisch ontwerper
Hub Ritzen (1912-1972), Nederlands regionaal geschiedschrijver en gemeentesecretaris van Hoensbroek
Jo Ritzen (1945), een Nederlands econoom en sociaaldemocratisch politicus
Jorrit Ritzen (1985), een Nederlands voetballer
Leon Ritzen (1939), een Belgisch voetballer
Peter Ritzen (1956), een Vlaams pianist, componist en dirigent
Quentin Ritzen, schrijver van het hoorspel "La vue de Delft"